Luik-Bastenaken-Luik, een klassieke Belgische wielerkoers
 Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL), voorheen Lawrence Berkeley Laboratory (LBL)